Stupsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stupsjön, Uppland, sjö i Österåkers kommun,  (6,04 ha)
Stupsjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (44,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn